Кириази — фамилия:
  (род. 1995) — греческая гимнастка.
 Кириази, Герасим (1859—1894) — албанский религиозный деятель.
 Кириази, Гергь (1868—1912) — албанский издатель и писатель.
 Кириази, Севасти (1871—1949) — албанская деятельница женского образования.
 Кириази, Параскеви (1880—1970) — албанская учительница.

См. также 
 Кириад
 Кириак